Сражение при Риндаке может означать:

 Сражение при Риндаке (85 до н. э.) — сражение между понтийскими и римскими войсками в 85 году до н. э.
 Сражение при Риндаке (73 до н. э.) — сражение между понтийскими и римскими войсками в 73 году до н. э.
  — сражение между войсками Латинской и Никейской империй в 1211 году.